Antonio Orefici (prima del 1708-dopo il 1734) – compositore italiano
 Girolamo Orefici (1867-1932) – politico e avvocato italiano
 Giuseppe Orefici (1946) – archeologo italiano
 Oscar Orefici (1946-2014) – giornalista, scrittore, autore televisivo e cinematografico italiano